Le tournoi Adecuación de la saison 2011 du Championnat de Bolivie de football correspond à la trente-septième édition du championnat de première division en Bolivie. Ce tournoi intermédiaire sert de transition afin de calquer le championnat sur le calendrier européen (également utilisé en Argentine, en Uruguay et au Venezuela). Ainsi, la saison complète (avec relégation au terme des deux tournois) va se dérouler d'août à juin. Il n'y a pas de relégation en fin de tournoi.

La compétition prend la forme d'une poule unique avec les douze formations qui s'affrontent deux fois en cours de saison, à domicile et à l'extérieur.

C'est le club de Bolivar La Paz qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le Real Potosi et quatre sur le tenant du titre, Oriente Petrolero. C'est le dix-septième titre de champion de Bolivie de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du tournoi Ouverture est qualifié pour la Copa Libertadores 2012, tout comme son dauphin. Le troisième du classement est quant à lui assuré de participer à la Copa Sudamericana 2012.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Bolivie de football

Liens externes 
  

Championnat de Bolivie de football
Bolivie
Sport en Bolivie en 2011